Эль-Фуэрте ():

 Эль-Фуэрте — город и административный центр одноимённого муниципалитета в Мексике, в штате Синалоа.
 Эль-Фуэрте — муниципалитет в Мексике, входит в штат Синалоа.